Гали́на — женское имя. Также может означать:

Населённые пункты 
Населённые пункты США
 Галина — город на Аляске.
 Галина — аэропорт города Галина.
  — город в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Индиане.
  — город в Канзасе.
  — город в Миссури.
  — городок в Мэриленде.
  — деревня в Огайо.
  — город в Техасе.
Тауншипы США
  — тауншип в округе Джо-Давиесс, Иллинойс.
  — тауншип в округе Джо-Давиесс, Иллинойс.
  — тауншип в округе Лапорте, Индиана.
 Галина — тауншип в округе Мартин, Миннесота.
Населённые пункты России
 Галина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

Водные объекты 
США
  — река в Иллинойсе.
  — река в Индиане.
  — водохранилище в Иллинойсе.
  — водохранилище в Пенсильвании.
Россия
 Галина — приток Прони, протекает по территории Рязанской области.

Фамилия 
 Га́лина, Гали́на (наст. имя Глафира Адольфовна Ринкс; 1870—1942) — русская поэтесса, эссеистка и переводчица.
 Га́лина, Мария Семёновна (род. 1958) — советская и российская поэтесса, писательница, критик, переводчица.
 Га́лина, Ольга Владимировна (1899—1980) — белорусская актриса.
 Га́лина, Рафига Арслановна (род. 1951) — башкирская артистка, народная артистка РБ.
 Гали́на, Стейси (род. 1966) — американская телевизионная актриса.

Прочее 
 «Галина» — российский телесериал о Галине Брежневой.
  () — астероид, названный в честь советской спортсменки-парашютистки Галины Пясецкой.

См. также 
 Галлина
 Галин
 Галенит
 Галена
 Галя